Bernhard Schachner – ex calciatore austriaco
 Franz Schachner – ex slittinista austriaco
 Nat Schachner – scrittore statunitense
 Walter Schachner – ex calciatore e allenatore di calcio austriaco